

Підосинки — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Підосинки — селище, Дмитровський міський округ, Московська область